John McDonald est un nom pouvant désigner:

Politique

Australie
 (1837-1917), homme politique de l'État de Victoria
 (1869-1934), homme politique en Australie-Occidentale
John McDonald (1898-1977), premier ministre de l'État de Victoria
 (1904-1959), homme politique travailliste en Tasmanie

Canada
John McDonald (1787–1860), homme politique du Haut-Canada
John Stevenson McDonald (1828-1917), homme politique patrons of Industry en Ontario
John Archibald McDonald (1851-1925), homme politique conservateur de Nouvelle-Écosse
John Archibald McDonald (1865-1929), homme politique provincial rights de Saskatchewan
 (1875-1948), sénateur du Nouveau-Brunswick
John W. McDonald (1878-1950), homme politique libéral en Alberta
John Alexander McDonald (1889-1962), homme politique libéral de Nouvelle-Écosse
John Lawrence McDonald (1894-1969), homme politique progressiste-conservateur en Ontario

États-Unis
 (1773-1826), homme politique du Maine
 (1816-1900), homme politique du Wisconsin
 (1837-1917), homme politique du Maryland
 (1864-1941), homme politique du Michigan
 (1930-2011), homme politique de Louisiane
 (1922-2019), homme politique fédéral et ambassadeur
 (né en 1934/35), homme politique de l'Ohio
 (né en 1962), homme politique de l'État de New York

Nouvelle-Zélande
 (1865-1945), maire de Dunedin

Sport
 (1882-1961), joueur anglais de cricket
 (1883-1950), lanceur américain de baseball
 (1893-?), joueur écossais de football
 (1900-?), joueur américain de football américain
 (1921-1990), joueur canadien de hockey sur glace
 (1921-1999), joueur anglais de football
John McDonald (né en 1965), archer olympique canadien
John McDonald (né en 1974), joueur américain de baseball
, bobbeur américain

Autres
 (1832-1912), général américain
 (1844-1911), constructeur américain
 (1846-1932), poète irlandais
 (1859-1927), officier américain
 (1906-1998), journaliste et éditeur américain
John D. MacDonald (1916-1986), écrivain américain de romans policiers
 (1922-1933), libraire américain
 (1922-2003), architecte américain
 (né en 1947), loyaliste nord-irlandais
John R. McDonald, historien et auteur canadien
, entrepreneur et restaurateur américain

Voir aussi
W. John McDonald (né en 1936), médecin et universitaire canadien
 (né en 1976), écrivain et activiste américain

McDonald, John